Мургана може да се отнася за:

 Мургана, планина в Епир
 Мургана, връх в Стара планина
 Мургана, хижа в Стара планина